Austria:
 Reith bei Kitzbühel – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kitzbühel
 Reith bei Seefeld – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Innsbrucj-Land
 Reith im Alpbachtal – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kufstein

Osoby:
 Dieter Reith – niemiecki kompozytor
 Niko Reith – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Raith
 Reit